Jméno a příjmení Věra Nováková má více nositelů:

 Věra Nováková (výtvarnice) (* 1928) – česká malířka, ilustrátorka a sochařka
 Věra Nováková (1921) (* 1921) – malířka a textilní výtvarnice
 Věra Nováková (státní zástupkyně) – bývalá česká státní zástupkyně, politička Zelených
 Věra Nováková (zpěvačka) (* 1957) – operetní a operní zpěvačka
 Věra Nováková-Bezoušková (* 1924) – operní pěvkyně
 Věra Nováková-Preiningerová (1930–1996) – herečka a moderátorka